Michael ou Mike Ford sont des noms pouvant désigner:

Art et divertissement
 (mort c. 1758), graveur irlandais
 (1920-2005), artiste anglais
Michael D. Ford (1928-2018), chef décorateur et directeur artistique britannique
 (né en 1939), poète et dramaturge américain 
 (né en 1962), chanteur et compositeur canadien
 (né en 1968), auteur littéraire américain 
, nouvelliste historique américain

Sport
 (né en 1952), joueur canadien de hockey sur glace
 (né en 1959), joueur américain de football américain
 (né en 1962), joueur australien de football australien
Mike Ford (né en 1965), joueur anglais de rugby
 (né en 1966), joueur anglais de football
Michael Ford (né en 1973), athlète sprinteur et entraîneur américain
 (né en 1990), joueur américain de football américain
 (né en 1992), joueur américain de baseball
 (né en 1995), joueur américain de football américain

Autre
 (né en 1976), auteur et occultiste américain
Michael Ford (né en 1994), homme politique canadien en Ontario
, architecte américain

Voir aussi
John M. Ford (1957-2006), écrivain de science-fiction américain
 (né en 1952), acteur et scénariste britannique

Ford, Michael